Владимир Александрович Гальба (настоящая фамилия Гальберштадт; 1908—1984) — советский карикатурист и график, заслуженный художник РСФСР, анималист, иллюстратор литературных произведений, мастер политической карикатуры, в российских текстах получивший статус «личного врага Адольфа Гитлера».

Биография 
Гальба В. А. родился 27 мая 1908 года в городе Харьков. Семья переехала в Петербург, когда будущему художнику было два года.

Владимир Гальба учился у Н. И. Кравченко и А. А. Радакова, занимаясь у них в студиях в 1920-е годы (1924—1928). Начиная с 1926 года художник начинает участвовать в выставках и рисовать карикатуры для газет «Ленинградская правда», «Вечерний Ленинград», журналов «Нева», «Огонёк». Антифашистские карикатуры начинает рисовать с начала 1930-х годов. С 1939 года состоит художником объединения «Боевой карандаш».

Во время Великой Отечественной войны, в годы Ленинградской блокады почти каждый день в «Ленинградской правде» печатались его карикатуры. Также, много плакатов художник выполнил для объединения «Боевой карандаш».

Борис Федорович Семёнов, художник и друг Гальбы, вспоминает встречи в редакции «Ленинградской правды» на Фонтанке в годы войны:

Поэт М. А. Дудин:

В 1945—1946 годах Гальба В. А. присутствовал на Нюрнбергском процессе как художник-корреспондент. Гальбу В. А. направляли в творческие командировки во Францию, Англию, Голландию.

После Великой Отечественной войны Гальба работал в различных ленинградских газетах и журналах, занимался иллюстрированием книг, рисовал плакаты. В 1959 году в Ленинграде успешно прошла его персональная выставка. В 1962 году принимал участие, как гость, в одном из выпусков передачи «Голубой огонёк», демонстрировал автошарж.

Умер в начале ноября 1984 года, похоронен на Богословском кладбище Ленинграда, на могиле гранитная стела, Сосновская дор., уч. 54.

Семья 
 Жена — Анна Николаевна Тетеревникова (1910—1996), переводчица с французского и английского языков; перевела на русский язык несколько книг Жоржа Сименона, отдельные романы Жорж Санд, Александра Дюма, Жюля Верна, Эрве Базена, Грэма Грина и др.

Творчество 
Представлено во многих музеях, в том числе в Государственном Русском музее.

Участие в выставках 
 1926 — 1-я художественная выставка картин АХРР, Костромское отделение.
 Карикатуры московских и ленинградских художников в Перми (1940).
 Этюды ленинградских художников (1945).
 Произведения ленинградских художников (1948, 1952, 1953, 1961, 1964).
 «Советский книжный знак» (1962) в Ленинграде.
 Всесоюзные художественные (1951, 1960).
 Советской сатиры (1952).
 Персональная в Ленинграде (1959).
 «Советский политический плакат за 50 лет» (1967) в Москве.
и других.

Станковые карикатуры 
«В канцелярии главного бухгалтера» (1932), «Фюрер в 1939 году» (1939), «В пропасть» (1941), «Нацистские фрукты (Натюр-морды)» (1944), «Помогите встать на ноги» (1947), «Волк-стрит» (1949), «Трумэн призывает ангела мира» (1950), «Би-би-сивый мерин» (1953), «Птицеферма Уолл-стрита» (1958);

Альбомы 
 «Блиц-крик и Фриц-вой» (М.-Л.,1944);
 «Сто улыбок» (1964);
 «Ателье сатирического обслуживания» (1968);

Иллюстрации 
 «Чудо-дерево» К. И. Чуковского (1944);
 «Рыцарь пламенеющего пестика» Ф. Бомонта (1956);
 
 «О вкусе» С. В. Михалкова (1966);
 «Повесть о Ходже Насреддине» Леонида Соловьёва;
 «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова;
 «Золотой телёнок» И. Ильфа и Е. Петрова;
 «Приключения Чиполлино» Джанни Родари;

Другое 
 Серия «Спорт в буржуазных странах» (1953—1958);

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Художники-карикатуристы СССР
Художники-карикатуристы России
Сотрудники журнала «Крокодил»
Члены Союза художников СССР
Члены Союза журналистов СССР
Похороненные на Богословском кладбище